Villarrica bezeichnet:

 Villarrica (Chile), Stadt in der Región de la Araucanía im Süden Chiles
 Lago Villarrica, nach dieser Stadt benannter See
 Nationalpark Villarrica, nach dieser Stadt benannter Nationalpark
 Villarrica (Vulkan), nach dieser Stadt benannter aktiver Vulkan
 Villarrica (Kolumbien), Gemeinde im Departamento del Tolima in Kolumbien
 Villarrica (Paraguay), Stadt in Paraguay

Siehe auch:
 Villa Rica
 Villaricca, Gemeinde in der italienischen Metropolitanstadt Neapel